St. Burkhard steht für:

 St. Burkhard (Eliasbrunn)
 St. Burkhard (Hohenfelden)
 St. Burkhard (Messelhausen)
 St. Burkhard (Uiffingen)

Siehe auch:
 St. Burkard
 St. Burchard (Oedingen)
 St.-Burchardi-Kirche (Kleinmölsen)